Премьера пятого сезона ситкома «Бруклин 9-9» состоялась 26 сентября 2017 года на американском телеканале Fox; заключительная серия сезона вышла в эфир 20 мая 2018 года. Пятый сезон состоял из 22 эпизодов.

Актеры и персонажи

Основной состав 

 Энди Сэмберг — Джейк Перальта
 Стефани Беатрис — Роза Диас
 Терри Крюс — Терри Джеффордс
 Мелисса Фумеро — Эми Сантьяго
 Джо Ло Трульо — Чарльз Бойл
 Челси Перетти — Джина Линетти
 Андре Брауэр — Рэймонд Холт
 Дирк Блокер — Майкл Хичкок
 Джоэл Маккиннон Миллер — Норман Скалли

Второстепенный состав 
 Джина Гершон — лейтенант Мелани Хокинс
 Тим Медоуз — Калеб
 Лу Даймонд Филлипс — Ромеро
 Пол Адельштейн — Шеймус Мёрфи
 Джейсон Мандзукас — Эдриан Пименто
 Марк Ивэн Джексон — Кевин Коснер
 Уинстон Стори — Билл

Приглашенные звезды

 Дин Уинтерс — Кит «Стервятник» Пемброук
 Брэдли Уитфорд — капитан Роджер Перальта
 Кэти Сагал — Карен Перальта
 Джимми Смитс — Виктор Сантьяго
 Бертила Дамас — Камила Сантьяго
 Дэнни Трехо — Оскар Диас
 Ольга Мередис — Джулия Диас
 Фред Меламед — Ди Си Парлов

 Мария Тэйер — Джин Манро
 Роб Хьюбел — Лэндон Лоусон
 Реджи Ли — доктор Рональд Ии
 Майк Митчелл — Кайл Мёрфи
 Крэйг Робинсон — Даг Джуди
 Стерлинг К. Браун — Филип Дэвидсон
 Эллисон Толман — капитан Оливия Кроуфорд
 Дэвид Фумеро — Вин Стермли

 Дрю Тервер — офицер Гэри Дженнингс
 Джей Чандрашекхар — в роли самого себя
 Насим Педрад — Кэти Перальта
 Реджинальд Велджонсон — в роли самого себя
 Кайл Борнхеймер — сержант Тедди Уэллс
 Джина Родригес — Алиша

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 

5
Телесезоны США 2017 года
Телесезоны США 2018 года